Numele de familie Chaucer (folosit în anii 1400) se crede că ar avea una din următoarele derivări:

Etimologie 
 Numele Chaucer apare frecvent în Cartile de scrisori timpurii și în limba franceză a vremii însemna „cizmar”, semnificație care este înregistrată și în „Glosarul de Cuvinte anglo-normande și engleze timpurii”.
 Din franceză „chaussier”, „chaucier”, de fapt, ciorapi.
 Este posibil să fi apărut din „chaufecire”, „chafewax”, adică un grefier al curții de cancelarie a cărui sarcină consta în aplicarea sigiliilor semnăturii regale. Oricum, Kern s-a îndoit de această derivație, deoarece numele de familie „Chaucer” era prea comun. 

Primele două derivări sunt în cele din urmă urmărite în latină calcearium, pantofar.

Personalități 
 Alice Chaucer, Duchess of Suffolk
 Geoffrey Chaucer, considerat a fi „Părintele literaturii engleze”
 Thomas Chaucer (circa 1367-1434), Liderul (Speaker) al Camerei Comunelor din Anglia - Speaker of the English House of Commons

Referințe 

Nume de familie
Nume de familie franceze
Nume de familie engleze